Михаэла Мейер (, ) — шведская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов. Двукратная чемпионка Швеции (2009, 2017). Трёхкратная чемпионка Швеции в помещении (2016, 2021, 2023). Обладательница национального рекорда — 4,83 м (2020).

Биография и карьера 
Дебютировала на международной арене в 2009 году. В 2016 году на своей дебютной Олимпиаде не прошла в финал соревнований, заняв в квалификации 17 место.

В 2009 и 2017 годах выигрывала чемпионат Швеции.

В 2016 и 2021 годах выигрывала чемпионат Швеции в помещении.

Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата Швеции (2010, 2014, 2015, 2016), двукратный серебряный призёр чемпионата Швеции в помещении (2012, 2015), бронзовый призёр чемпионата Швеции 2011, бронзовый призёр чемпионата Швеции в помещении 2014.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Швеции по лёгкой атлетике